Fritjof Lejman kan syfta på:

 Fritjof Lejman (1827–1895), svensk jurist
 Fritjof Lejman (1907–2002), svensk jurist